A 2022-es FIA Formula–2 bajnokság a sorozat hatodik versenyszezonja volt. A Formula–1 betétfutamaként bonyolították le. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szervezte és szankcionálta. A nyílt karosszériás formulaautó-sorozatok közül a második legnívósabb, közvetlen a Formula–1 utánpótlás-sorozataként funkcionált. A bajnokságban résztvevő összes csapat ugyanazt a karosszériát, a Dallara F2 2018-at használta.

Csapatok és versenyzők 
Az alábbi csapatok és versenyzők vettek részt a bajnokságban. Minden nevező a Dallara F2 2018-as modelljével és a Mecachrome V6-os turbómotorjával teljesítette a kiírást. A sorozat hivatalos gumibeszállítója az olasz Pirelli volt. A 2020-as szezon folyamán az illetékesek bejelentették, hogy minden résztvevő csapattal 3 éves szerződést kötöttek. A rajtszámokat az előző év konstruktőri tabelláján elért helyezések alapján adták ki.

Átigazolások

Csapatváltások 
  Marcus Armstrong; DAMS pilóta → Hitech Grand Prix pilóta
  Liam Lawson; Hitech Grand Prix pilóta → Carlin pilóta
  Jehan Daruvala; Carlin pilóta → Prema Racing pilóta
  Felipe Drugovich; UNI-Virtuosi Racing pilóta → MP Motorsport pilóta
  Szató Marino; Trident pilóta → Virtuosi Racing pilóta
  Jake Hughes; HWA Racelab pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Richard Verschoor; Charouz Racing System pilóta →  Trident pilóta

Újonc pilóták 
  Dennis Hauger; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Prema Racing pilóta
  Olli Caldwell; FIA Formula–3 bajnokság, Prema Racing pilóta → Campos Racing pilóta
  Frederik Vesti; FIA Formula–3 bajnokság, ART Grand Prix pilóta → ART Grand Prix pilóta
 Jack Doohan; FIA Formula–3 bajnokság, Trident pilóta → Virtuosi Racing pilóta
 Clément Novalak; FIA Formula–3 bajnokság, Trident pilóta → MP Motorsport pilóta
  Logan Sargeant; FIA Formula–3 bajnokság, Charouz Racing System pilóta → Carlin pilóta
  Ivasza Ajumu; FIA Formula–3 bajnokság, Hitech Grand Prix pilóta → DAMS pilóta
  Calan Williams; FIA Formula–3 bajnokság, Jenzer Motorsport pilóta → Trident pilóta
  Amaury Cordeel; FIA Formula–3 bajnokság, Campos Racing pilóta → Van Amersfoort Racing pilóta
  Cem Bölükbaşı; Euroformula Open, Van Amersfoort Racing pilóta → Charouz Racing System pilóta

Távozó pilóták 
  Csou Kuan-jü; UNI-Virtuosi Racing pilóta → Formula–1, Alfa Romeo pilóta
  Oscar Piastri; Prema Racing pilóta → Formula–1, Alpine tesztpilóta
  Robert Svarcman; Prema Racing pilóta → Formula–1, Ferrari tesztpilóta
  Dan Ticktum; Carlin pilóta → Formula–E, NIO 333 FE Team pilóta
  Lirim Zendeli; MP Motorsport pilóta → FIA Formula–3 bajnokság, Charouz Racing System pilóta
  Christian Lundgaard; ART Grand Prix pilóta → IndyCar, Rahal Letterman Lanigan Racing pilóta
  Alessio Deledda; HWA Racelab pilóta → DTM, GRT Grasser Racing Team pilóta
  Bent Viscaal; Trident pilóta → Európai Le Mans-széria, Algarve Pro Racing pilóta
  Guilherme Samaia; Charouz Racing System pilóta → visszavonult

Versenyzőcserék

Újonc csapatok 
  Van Amersfoort Racing a távozó HWA helyét vette át.

Távozó csapatok 
  HWA Racelab elhagyta a szériát a 2021-es idény végén.

Szabályváltozások 
 A 2021-es három futamos formátum után a széria visszaállt a 2020 és az azelőtt használt lebonyolításhoz, vagyis az FIA Formula–3 bajnoksággal közösen utaztak a legtöbb helyszínre.
 Különbség, hogy a 2 futam sorrendje megcserélődött, így a sprintfutamot szombaton, míg a főversenyt vasárnap rendezték meg.

Régi-új formátum 

 Változás történt a pontrendszerben, ami a sprintfutamokat érinti. Ezentúl a leggyorsabb körért és a főversenyes pole-pozícióért járó egységek a felükre csökkenek, míg a helyezésekért is kevesebb pont szerezhető.
Az időmérő után nem az első 8, hanem az első 10 versenyzőt fordítják meg.

Sprintversenyen szerezhető pontok

Főversenyen szerezhető pontok

Versenynaptár 
Az előzetes kalendáriumot 2021. október 15-én jelentették be. Rekordhosszúságú, 14 fordulót és 28 futamot tartalmaz.

Változások 
 A sorozat visszatért a két versenyes hétvégei formátumhoz, miután sokan kritizálták a 2021-es szezonban a két versenyhétvége közti nagy kihagyást.
 Az olaszországi Imola versenypálya is helyet kapott a naptárban, a sorozat történelmében először.
 Zandvoort is először kap helyet a sorozat versenynaptárában, miután 2020-ban el kellett halasztani, a 2021-es szezonban pedig nem versenyeztek ott.
 A Red Bull Ring, a Hungaroring, Barcelona és a Spa-Francorchamps visszatérnek, miután a tavalyi versenynaptárban nem jutottak szerephez.
 2022. február 25-én bejelentették, hogy az Oroszország–Ukrajna háborús konfliktus miatt nem rendezik meg az orosz fordulót a Sochi pályán.
 2022. május 17-én a szervezők közzétették, hogy a törölt orosz fordulót egy visszatérő, a francia Paul Ricard váltja és a 9. fordulóban rendezik meg, július közepén.

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők 

Megjegyzés:

 † – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Csapatok 

Megjegyzés:

 † – Nem fejezte be a futamot, de rangsorolva lett, mert teljesítette a versenytáv 90%-át.

Jegyzetek

További információk 
 A Formula–2 hivatalos honlapja

Formula2
Formula–2-es szezonok